Ressaca - efeitos fisiológicos desagradáveis que se seguem à ingestão excessiva de de bebidas alcoólicas
Síndrome de abstinência - sintomas da privação do consumo de drogas, conhecidos popularmente por "ressaca"
Ressaca marítima - movimento anormal das ondas do mar sobre si mesmas na área de rebentação
 The Hangover, filme de 2009 traduzido em Portugal como A Ressaca
 Hot Tub Time Machine, filme de 2010 com John Cusack traduzido no Brasil como A Ressaca

Geografia
Ressaca (Contagem) -  região administrativa do município brasileiro de Contagem.

Ver também

Desambiguação